Holzmühl ist der Ortsname von

 Holzmühl (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Holzmühl (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Holzmühl (Freiensteinau), Ortsteil der Gemeinde Freiensteinau, Vogelsbergkreis, Hessen
 Holzmühl (Marktleuthen), Ortsteil der Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Holzmühl (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Holzmühle (Begriffsklärung)